Sezon 2012 w British GT – dwudziesta edycja serii wyścigowej British GT Championship. Sezon rozpoczął się 9 kwietnia na torze Oulton Park, a zakończył się 30 września na torze Donington Park, po rozegraniu 10 rund.

Lista zgłoszeń

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

GT3/GTC

GT4

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona British GT

2012
2012 w sportach motorowych
2012 w Wielkiej Brytanii
2012 w Niemczech